Helion – jądro atomowe trwałego izotopu helu
 Helion – polskie wydawnictwo
 Helion – polska grupa literacka
 „Helion” – polskie czasopismo literackie